Мартин Доннелли:
 Доннелли, Мартин (род. 1964) — британский автогонщик.
 Доннелли, Мартин (род. 1958) — британский государственный служащий.
 Доннелли, Мартин (1917—1999) — новозеландский крикетчик и английский регбист.
 Доннелли, Мартин (род. 1951) — североирландский футболист.
 Доннелли, Мартин (род. 1988) — североирландский футболист.